Ozon bezeichnet:
 Ozon, ein aus drei Sauerstoffatomen bestehendes Molekül
 Ozon (Fernsehsendung), eine Umwelt- und Wissenschaftssendung des Rundfunks Berlin-Brandenburg
Ozon (Unternehmen), ein russisches Unternehmen im Bereich Onlineversand
 Ozon (Linux-Distribution)
 geographische Objekte in Frankreich:
 Ozon (Ardèche), Gemeinde im Département Ardèche
 Ozon (Hautes-Pyrénées), Gemeinde im Département Hautes-Pyrénées
 Ozon (Acolin), Nebenfluss des Acolin
 Ozon (Rhône), Nebenfluss der Rhône
 Ozon (Vienne), Nebenfluss der Vienne

Ozon ist der Familienname folgender Personen:
 François Ozon (* 1967), französischer Regisseur
 Titus Ozon (1927–1996), rumänischer Fußballspieler

Siehe auch:

 Ozone